Oceans (Pearl Jam), lied
Océans, natuurdocumentaire